Qeqertarsuaq (eiland), een eiland in Groenland (voorheen bekend onder de Deense naam Disko)
 Qeqertarsuaq (plaats), de grootste plaats op bovengenoemd eiland
 Qeqertarsuaq (plaats), de voormalige gemeente op bovengenoemd eiland